Segnali di fumo – antico sistema di comunicazione
 Segnali di fumo – album di Grido del 2017
 Segnali di fumo – programma televisivo in onda su Videomusic negli anni 1990